Уксора: 
 Уксора (деревня) — деревня в Тарнянском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области
 Уксора (река) — река в Шенкурском районе Архангельской области, приток Тарни